USS Providence je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Providence (1775) 
 USS Providence (1776) 
 USS Providence (CL-82) 
 USS Providence (SSN-719)

Providence